En Pologne, Czerniewice désigne :

 Czerniewice, un district de la ville de Toruń ;
 Czerniewice, un village de la voïvodie de Łódź, siège de la gmina de Czerniewice.